Иван Яковлевич Кулагин (24 июня 1901,  с. Озинки, Самарская губерния,  Российская империя — 12 ноября 1974, Баку, СССР) — советский военачальник, генерал-майор (29.01.1943).

Биография 
Родился 24 июня 1901 года в селе  Озинки, ныне не существующее село располагавшееся на территории нынешнего Новозахаркинского муниципального образования Духовницкого района Саратовской области. Русский.

Военная служба

Гражданская война 
8 мая 1918 года был призван в РККА в деревне Гусша Балаковского уезда Саратовской губернии и зачислен красноармейцем в 1-й советский стрелковый полк Дивизии Николаевских полков (с сентября — 1-я Николаевская советская пехотная дивизия, затем 1-я Самарская пехотная, с ноября — 25-я стрелковая, а с октября 1919	г. — 25-я стрелковая дивизия им. В. И. Чапаева). В ее составе участвовал в подавлении кулацких восстаний в Николаевском уезде Самарской губернии (май 1918 — февраль 1919 г.), в боях на Восточном фронте против белоказаков под Уральском, войск адмирала А. В. Колчака. С мая 1919 года по сентябрь 1920 года учился на 1-х Самарских курсах красных командиров, после окончания назначен командиром взвода во 2-й Самарский резервный полк Восточного фронта. В декабре 1920 года полк влился в 172-й стрелковый полк 58-й стрелковой бригады 20-й стрелковой дивизии, а  Кулагин затем проходил службу командиром взвода в 154-м стрелковом полку 52-й бригады 18-й стрелковой дивизии и в 7-м Бомбак-Лорийском полку 3-й Кавказской стрелковой дивизии Краснознаменной Кавказской армии. В составе этих частей принимал участие в ликвидации остатков деникинских белогвардейских отрядов под Ростовом и Батайском, в борьбе с вооруженными формированиями Н. И. Махно, с марта 1921	года — на Закавказском фронте в свержении буржуазных режимов в республиках Закавказья и установлении советской власти (Баку, Тифлис, Эривань). В 1921 года был ранен в ногу.

Межвоенные годы 
После войны в июне 1922 года направлен на учебу в школу инструкторов физического образования при 5-й Киевской военной школе. После ее окончания в мае 1923 года вернулся в 7-й Лорийский стрелковый полк, где исполнял должность зав. физической подготовкой полка, командира взвода полковой школы, пом. командира роты, вновь командира взвода полковой школы. Член ВКП(б) с 1927 года. В сентябре 1929 года переведен в 102-й стрелковый полк 34-й стрелковой дивизии ПриВО на должность командира взвода полковой школы. В октябре 1931 года направлен в УрВО, где проходил службу в 195-м Ишимском стрелковом полку Тюменской стрелковой дивизии в городе Ишим Тюменской области командиром роты и начальником полковой школы. В 1937 году учился на курсах «Выстрел», в сентябре месяце назначен командиром роты 294-го Стерлитамакского стрелкового полка 98-й Уфимской стрелковой дивизии УрВО. В 1938 году избран депутатом Верховного Совета Башкирской АССР. С августа 1939 года в том же округе командовал 466-м стрелковым полком, а с сентября 1940 года — 391-м стрелковым полком 170-й стрелковой дивизии. В апреле 1941 г. «за допущенную порчу оружия» снят с должности и зачислен в распоряжение Управления кадров НКО, затем в мае назначен начальником 2-го отделения отдела боевой подготовки штаба УрВО. В начале июня 1941 года вновь был допущен к командованию 391-м стрелковым полком 170-й стрелковой дивизии, которая в это время входила в состав 62-го стрелкового корпуса 22-й армии. В период с 16 по 21 июня дивизия в составе корпуса и армии была передислоцирована в район пгт Идрица (Псковская обл.).

Великая Отечественная война 
С началом  войны дивизия в составе армии находилась в резерве Ставки ГК. В конце июня 1941	года армия начала выдвижение в район Полоцка и 2 июля передана Западному фронту. Не закончив сосредоточения и развертывания, части дивизии в составе армии с ходу вступили в сражение с соединениями 16-й армии и 3-й танковой группы немецко-фашистских войск на рубеже Идрица, Витебск, затем участвовали в Смоленском сражении на великолукском направлении. 11 июля 1941 года полковник  Кулагин был ранен и эвакуирован в госпиталь в Москву. После излечения в декабре 1941 года назначен командиром 115-го стрелкового полка 332-й Ивановской стрелковой дивизии им. М. В. Фрунзе, которая входила в состав Московской зоны обороны и занимала оборонительный рубеж Красное, Чертаново, Царицыно, Братеево. В конце декабря она на основании приказа Ставки ВГК выступила по маршруту Москва, Дмитров, Кимры, Лихославль, Торжок, Осташков, после прибытия вошла в 4-ю ударную армию Северо-Западного фронта. В течение января находился при штабе 4-й ударной армии (в оперативном отделении), в ее составе участвовал в Торопецко-Холмской наступательной операции. 

В феврале 1942 года назначен командиром 51-й отдельной стрелковой бригады этой же 4-й ударной армии Калининского фронта. В апреле на базе бригады была сформирована 119-я стрелковая дивизия, а полковник  Кулагин утвержден ее командиром. В начале сентября 1942 года дивизия вошла в состав вновь сформированной 5-й танковой армии 2-го формирования резерва Ставки ВГК. 22 сентября она в составе армии была подчинена Брянскому фронту, а 29 октября передана Юго-Западному фронту. В его составе участвовала в контрнаступлении под Сталинградом. В ноябре месяце он был отстранен от должности и зачислен в распоряжение Военного совета Юго-Западного фронта. 7 декабря 1942 года допущен к командованию 35-й гвардейской стрелковой дивизией 1-й гвардейской армии, «пленил и уничтожил противника в районе Арбузовка, Жуковка» (из боевой характеристики), за что был награжден орденом Суворова 2-й степени. В дальнейшем командовал этой дивизией в составе 1-й гвардейской и 6-й армий Юго-Западного фронта. Участвовал с ней в наступательных и оборонительных боях на Донбассе, затем в составе 8-й гвардейской армии 3-го Украинского, 1-го Белорусского фронтов — в битве за Днепр, Никопольско-Криворожской, Березнеговато-Снигирёвской, Одесской, Белорусской наступательных операциях, в освобождении городов Апостолово, Николаев, Одесса (Украина), Парчев, Магнушев (Польша). С декабря 1944 года по апрель 1945 года находился на учебе в Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова, затем до конца войны состоял в резерве Ставки ВГК (прикомандирован к этой же академии).

За время войны комдив Кулагин  был один раз персонально упомянут в благодарственных в приказах Верховного Главнокомандующего.

Послевоенное время 
После войны генерал-майор  Кулагин в октябре 1945 года был назначен заместителем командира 22-го гвардейского стрелкового корпуса ПрибВО. С января 1946 года командовал 46-й гвардейской стрелковой дивизией, с июля занимал должность заместителя командира 23-го гвардейского стрелкового корпуса, с февраля 1947 года — начальника отдела боевой подготовки штаба 11-й гвардейской армии. В декабре 1948 года он был назначен командиром 26-й гвардейской стрелковой Восточно-Сибирской Городокской Краснознаменной дивизии. С апреля 1954 года находился в командировке в Румынии в должности военного советника командира армейского корпуса Румынской армии. После возвращения в СССР в декабре назначен командиром 6-й стрелковой дивизии ЗакВО. В октябре 1956 года гвардии генерал-майор  Кулагин уволен в запас.

Награды 
 орден Ленина (21.02.1945)
 четыре ордена Красного Знамени (26.10.1943,  20.03.1944, 03.11.1944,  20.06.1949)
 орден Суворова 2-й  степени (31.03.1943)
 медали в том числе: 
 «За оборону Москвы» (1945)
 «За оборону Сталинграда» (1945)
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
Приказы (благодарности) Верховного Главнокомандующего в которых отмечен И. Я. Кулагин.
 За освобождение от немецких захватчиков городов Новомосковск, Синельниково, Лозовая и Павлоград. 23 сентября 1943 года. № 23.

Примечания

Ссылки 
 «Память Народа» — информационный проект

Литература 
 
 
 

Участники Гражданской войны в России (красные)
Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР первого созыва
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Командиры бригад в Великой Отечественной войне
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Участники Смоленского сражения (1941)
Участники битвы за Москву
Участники Ржевской битвы
Участники Сталинградской битвы
Участники битвы за Днепр
Выпускники курсов «Выстрел»
Выпускники Военной академии Генерального штаба 
Преподаватели Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации
Похороненные в Баку